Buići est un toponyme qui peut désigner :
 Buići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie ;
 Buići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Župa dubrovačka, comitat de Dubrovnik-Neretva.